Cayenne steht für:
 Cayenne, die Hauptstadt von Französisch-Guayana
 Cayenne (Pflanze), eine Gewürzpflanze
 Cayennepfeffer, ein Gewürzpulver aus Chilischoten
 Porsche Cayenne, ein SUV-Modell von Porsche
 Apache Cayenne, ein Java-Framework
 Cayenne (Programmiersprache), eine funktionale Programmiersprache

Cayenne ist der Familienname folgender Personen:
 Benedict Cayenne (1944–2014), Mittelstreckenläufer aus Trinidad und Tobago